Сулейман Алескеров:
 Алескеров, Сулейман Агабаба оглы (1915—1998) — азербайджанский актёр.
 Алескеров, Сулейман Эйюб оглы (1924—2000) — азербайджанский композитор и дирижёр.